Сан-Мартин-дель-Кастаньяр () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 15,50 км². Население — 283 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 72 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 San Martín del Castañar en el Open Directory Project
 Conjuntos Históricos de Salamanca
 MALUTO Музыкальная группа виллы

Муниципалитеты Саламанки